Сент-Агато́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Генган. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22272.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к западу от Парижа, в 120 км северо-западнее Ренна, в 26 км к западу от Сен-Бриё.

По территории коммуны протекает небольшая река Фру ().

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 2 263 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1258 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 913 были экономически активными, 345 — неактивными (показатель активности — 72,6 %, в 1999 году было 69,7 %). Из 913 активных работали 850 человек (431 мужчина и 419 женщин), безработных было 63 (24 мужчины и 39 женщин). Среди 345 неактивных 113 человек были учениками или студентами, 125 — пенсионерами, 107 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Группа из пяти галльских стел (железный век). Исторический памятник с 1958 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор